Бан может означать:

 Бан (от англ. ban) — запрет; в Интернете — программный запрет (ограничение) на пользование определённым интернет-ресурсом.
 Бан — право издавать распоряжения и запрещения.
 Бан — в средневековой Франции публикация, объявление, приказание; либо призыв вассалов на войну.
 Бан — титул начальника области, принятый у южнославянских народов и венгров.
 Бан ми (Bánh mì) — хлебобулочное изделие во вьетнамской кухне, используется для сэндвичей.
 Бан (уголовный жаргон) — то же что вокзал.
 Бан (бань) — мелкая монета, сотая доля лея — валюты Молдавии и Румынии.
 Бан — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц
 Бан — коммуна во Франции, в департаменте Ардеш.

Аббревиатура 
 БАН (БАН РАН) — Библиотека Российской академии наук.
 БАН — Болгарская академия наук.

Фамилия 
 Бан, Зоран (род. 1973) — хорватский футболист.
 Бан, Марко (Митрофан; 1841—1920) — епископ Сербской православной церкви, Архиепископ Цетинский и Митрополит Черногорский.
 Бан, Матия (1818—1903) — югославский поэт.
 Бан, Оана (род. 1986) — румынская гимнастка (спортивная гимнастика).
 Бан, Олга (1926—1943) — югославская коммунистка, Народный герой Югославии.
 Бан, Пол (род. 1953) — британский археолог: писатель, редактор и переводчик, а также телеведущий, популяризатор археологии.
 Бан, Роб (род. 1943) — нидерландский футбольный тренер.
 Бан, Роберт (1934—1957) — венгерский антикоммунист, активный участник восстания 1956 года.
 Бан, Рома (1896—1976) — немецкая актриса.
 Бан, Сигэру (род. 1957) — японский архитектор.
 Бан, Тинацу (род. 1973) — японский художник.
 Бан, Фридьеш (1902—1969) — венгерский кинорежиссёр.
 Бан, Ян де (1633—1702) — голландский живописец «Золотого века».

Примечания